Lisca – szczyt w Słowenii o wysokości 948 m
 Lisca – słoweńskie przedsiębiorstwo produkujące bieliznę
 Lisca, właśc. Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi (ur. 1972) – brazylijski trener piłkarski